Le Championnat d'Europe de football féminin des moins de 19 ans 2007 est un tournoi de football organisé en Islande, du 11 au . Le titre est remporté par l'Allemagne qui s'impose en finale face à l'Angleterre 3-0 après prolongation.

Équipes participantes 

 Islande, pays organisateur
 Allemagne 
 Angleterre 
 Danemark 
 Espagne
 France 
 Norvège
 Pologne

Stades 

 Reykjavik – Laugardalsvöllur, Fylkisvöllur, KR-völlur et Víkingsvöllur
 Kópavogur – Kópavogsvöllur
 Akranes – Akranesvöllur
 Grindavík – Grindavíkurvöllur

Phase finale

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Demi-finales

Finale 

2007
Football en 2007
Compétition de football en Islande
Football féminin en Islande